Шенковец се може односити на:
 Шенковец (општина)
 Шенковец (Брдовец)